Cofator (álgebra) — complemento algébrico de um elemento de um determinante
Cofator (bioquímica) — composto químico de uma enzima

Desambiguações de ciências